Tavares kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos das Neves Tavares
 Isabelle I. Tavares
 Marcelo Teixeira Tavares

Robotskapade auktorsförkortningar